A Végtelen giliszta a Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozat első évadjának hetedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János, Vásárhelyi Magda
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Segédoperatőr: Kassai Klári
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Háttér: Rádóczy Gy. Gábor
 Rajzolták: Kaim Miklós, Rajkay György, Szörényi Dalma
 Munkatársak: Dévényi Olga, Hódy Béláné, Mátrai Éva, Paál Klári, Ősz Szabó Éva, Szabó Judit, Szántai Éva, Zoltán Anikó
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Felvételvezető: Ács Karola
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Psota Irén
 Hápogi:  Horváth Gyula
 Kopasznyakú: Szuhay Balázs
 Pulyka: Dömsödi János
 Pulykáné: Simor Erzsi

Források 
 

Kukori és Kotkoda (1. évad)